Володиевцы () — село на Украине, находится в Черневецком районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0524982301. Население по переписи 2001 года составляет 1045 человек. Почтовый индекс — 24123. Телефонный код — 4357.
Занимает площадь 4,164 км².

Религия 
В селе действует храм Рождества Пресвятой Богородицы Черневецкого благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
24120, Винницкая область, Черневецкий р-н, с. Володиевцы, ул. Колгоспна, 8

Примечания

Ссылки 
 Володиевцы на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Черневецкого района